Александер Джон «Алекс» Гроза (; 7 октября 1926, Мартинс-Ферри, Огайо, США — 21 января 1995, Сан-Диего, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер, запомнившийся своими выступлениями на студенческом уровне в составе «Великолепной пятёрки» из «Кентукки Уайлдкэтс». Играл в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Индианаполис Олимпианс». Его старший брат Лу Гроза — 4-кратный чемпион НФЛ в составе «Кливленд Браунс». Чемпион Летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне. В 1951 году он был пожизненно отстранён от игр в НБА за подтасовку результатов игр.

Ранние годы 

Алекс Гроза родился 7 октября 1926 года в городе Мартинс-Ферри (штат Огайо), учился там же в одноимённой школе, в которой играл за местную баскетбольную команду. В её составе он два года подряд выигрывал первенство штата Огайо среди школьных команд (1943—1944).

Студенческая карьера 

В 1949 году закончил Кентуккийский университет, где в течение четырёх с перерывом лет (в 1945—1946 годах ему пришлось на один год прервать свою учёбу в университете, так как в это время он служил в армии) играл за баскетбольную команду «Кентукки Уайлдкэтс», в которой провёл успешную карьеру под руководством тренера, члена баскетбольного Зала славы, Адольфа Раппа, набрав в 120 играх 1744 очка (в среднем 14,5 за игру). При Грозе «Дикие коты» четыре года выигрывали регулярный чемпионат и турнир Юго-Восточной конференции (1945, 1947—1949), а также два года подряд выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1948—1949).

Два года кряду «Кентукки Уайлдкэтс» становились чемпионами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а Алекс Гроза, будучи капитаном команды, два года подряд становился лучшим её бомбардиром и признавался самым выдающимся игроком этого баскетбольного турнира. 19 марта 1948 года они вышли в финал четырёх турнира NCAA (), где сначала в полуфинальном матче, 20 марта, обыграли команду Джорджа Кафтана и Боба Коузи «Холи-Кросс Крузейдерс» со счётом 60—52, в котором Гроза стал лучшим игроком матча, набрав 23 очка, а затем в финальной игре, 23 марта, разгромили команду Джеки Робинсона и Рэда Оуэнса «Бэйлор Бирс» со счётом 58—42, в которой Алекс также стал лучшим игроком матча, набрав 14 очков. В следующем сезоне «Дикие коты» повторно вышли в финал четырёх турнира NCAA, где сначала в полуфинальном матче, 22 марта, по всем статьям обыграли команду Билла Эриксона и Дуайта Эддлемана «Иллинойс Файтинг Иллини» со счётом 76—47, в котором Гроза стал лучшим игроком матча, набрав 27 очков, а затем в финальной игре, 26 марта, обыграли команду Джей Эл Паркса и Боба Харриса «Оклахома A&M Эггис» со счётом 46—36, в которой Алекс опять же стал лучшим игроком матча, набрав всего 25 очков.

Кроме того в 1947 году баскетболисты «Кентукки Уайлдкэтс» стали вице-чемпионами Национального пригласительного турнира (NIT), проиграв в финальном матче в упорной борьбе команде университета Юты «Юта Ютес» со счётом 45—49. Три года подряд в составе «Диких котов» Алекс включался в сборную всех звёзд Юго-Восточной конференции (1948 и 1949 — 1-я команда, 1947 — 2-я), а также три года кряду — во всеамериканскую сборную NCAA (1947 и 1949 — 1-я команда, 1948 — 2-я). Свитер с номером 15, под которым Гроза выступал за «Кентукки Уайлдкэтс», был изъят из обращения и вывешен под сводами «Рапп-арены», баскетбольной площадки, на которой «Дикие коты» проводят свои домашние матчи.

Профессиональная карьера 

Играл на позиции центрового. В 1949 году Алекс Гроза был выбран на драфте БАА под 2-м номером командой «Индианаполис Олимпианс», выступавшей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где воссоединился со своими партнёрами по студенческой команде Клиффом Баркером, Ральфом Бирдом и Уоллесом Джонсом, в которой провёл всю свою непродолжительную профессиональную карьеру. В своём дебютном сезоне он в среднем за игру набирал 23,4 очка и был назван новичком года НБА (НБА до сих пор официально не признаёт результаты голосования до сезона 1952/53, так как в 1948—1952 годах новичок года выбирался авторами газетных публикаций). Всего в НБА провёл 2 сезона. В 1951 году принимал участие в матче всех звёзд НБА. Два года подряд включался в 1-ую сборную всех звёзд НБА (1950—1951). Всего за карьеру в НБА сыграл 130 игр, в которых набрал 2925 очков (в среднем 22,5 за игру), сделал 709 подборов и 318 передач.

В 1951 году он вместе с несколькими другими бывшими игроками университета Кентукки был обвинён в подтасовке результатов матчей в сезоне 1948/1949 годов. Комиссар НБА Морис Подолоф наложил на него пожизненный запрет на выступление в лиге.

Карьера в сборной 

В 1948 году Алекс Гроза стал в составе сборной США олимпийским чемпионом Летних Олимпийских игр в Лондоне, костяк которой составляли баскетболисты так называемой «Великолепной пятёрки» из «Кентукки Уайлдкэтс», а также игроки команды «Филлипс 66» из Любительского спортивного объединения (AAU).

Тренерская карьера 

После завершения профессиональной карьеры игрока Алекс Гроза работал главным тренером студенческой команды Белларминского университета «Беллармин Найтс» (Луисвилл, штат Кентукки), выиграв с ней в 1963 году чемпионский титул Межуниверситетской спортивной конференции Кентукки, в которой она выступала, а Гроза в том же году стал тренером года конференции. Учитывая то, что Алекс получил пожизненный запрет на любую деятельность в НБА, он решил попробовать свои силы на административном поприще в недавно образованной, не имеющей ничего общего с НБА, Американской баскетбольной ассоциации (АБА). В 1966 году Гроза устроился на должность генерального менеджера в команду «Кентукки Колонелс», а в 1970 году стал её временным главным тренером, в которой имел положительную динамику побед и поражений (2—0). В 1972 году Алекс переехал в Сан-Диего, где продолжил свою административную деятельность, став генеральным менеджером клуба «Сан-Диего Конкистадорс», сменив на этой должности Уилта Чемберлена, а перед началом сезона 1974/1975 годов стал его главным тренером, имея отрицательную динамику побед и поражений (15—23), в середине которого был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды, а на его место был назначен Берил Шипли, при котором «Конкистадорс» выступили не лучше (16—30), заняв в итоге последнее место в Западном дивизионе и не попав в плей-офф. В следующем сезоне команда сменила своё название на «Сан-Диего Сейлс», а Гроза перешёл на должность тренера клуба по развитию игроков, однако 12 ноября 1975 года после одиннадцати проведённых матчей (3—8) он был расформирован из-за недостаточной поддержки со стороны болельщиков.

Последние годы и смерть 

После ликвидации команды Гроза остался в Сан-Диего, где вплоть до своей смерти работал в качестве менеджера по продажам в фирме «Reynolds International». Его жену звали Джин Уотсон, которая родила ему двух сыновей и двух дочерей. Алекс Гроза умер в субботу, 21 января 1995 года, от рака на 69-м году жизни.

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Bigbluehistory.net 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте Justsportsstats.com 
 Тренерская карьера в АБА на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне на сайте Sports-Reference.com  
 Alex Groza, Basketball Star For Kentucky, Is Dead at 68 
 Alexander John "The Beak" Groza на сайте Findagrave.com 

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Индианаполис Олимпианс»